Сајкстон има више значења:
 Сајкстон (Мисури)
 Сајкстон (Северна Дакота)